Nanshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Nanshan (南山区) der bezirksfreien Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Nanshan (Hegang);
 den Stadtbezirk Nanshan (南山区) der bezirksfreien Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanshan (Shenzhen);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) im Kreis Changting in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Nanshan (Changting);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) im Autonomen Kreis Chengbu in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Nanshan (Chengbu);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) im Kreis Jiexi in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanshan (Jiexi);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) des Stadtbezirks Sanshui der Stadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanshan (Sanshui);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) des Stadtbezirks Yanping der Stadt Nanping in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Nanshan (Yanping);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) im Kreis Xuwen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanshan (Xuwen);
 die Großgemeinde Nanshan (南山镇) im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Nanshan (Zhongjiang);
 die Gemeinde Nanshan (南山乡) im Kreis Huarong in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Nanshan (Huarong);
 die Gemeinde Nanshan (南山乡) im Kreis Yushan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Nanshan (Yushan);
 die Nationalitätengemeinde Nanshan der Lisu (南山傈僳族乡) im Kreis Dechang in der chinesischen Sichuan, siehe Nanshan (Dechang);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Nanshan (Beipiao);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) im Stadtbezirk Dong von Panzhihua in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Nanshan (Dong);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) des Stadtbezirks Fucheng der Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Nanshan (Fucheng);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) des Stadtbezirks Jiguan der Stadt Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Nanshan (Jiguan);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) des Stadtbezirks Lingdong der Stadt Shuangyashan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Nanshan (Lingdong);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) des Stadtbezirks Nan’an in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Nanshan (Nan’an);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) im Stadtbezirk Nanshan von Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanshan (Nanshan);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) der Stadt Ningguo in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Nanshan (Ningguo);
 das Straßenviertel Nanshan (南山街道) im Stadtbezirk Pulandian von Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Nanshan (Pulandian);
 die Staatliche Tee- und Obstplantage der Überseechinesen Nanshan (南山华侨茶果场) im Kreis Zhangpu der chinesischen Provinz Fujian, siehe Nanshan (Zhangpu);
 das Dorf Nanshan (南山村) im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Nanshan (Yazhou);

 das Gebirge in Nordwestchina, siehe Nan Shan.

 Nanshan Holdings, einen chinesischen Mischkonzern